Eisenstein může být:

 Železná Ruda (něm. Markt Eisenstein)
 Nádraží Bayerisch Eisenstein
 Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná Ruda, od roku 1951; dříve Eisenstein)
 Sergej Michajlovič Ejzenštejn (ruský režisér)
 Eisenstein (film) (německo-kanadský film z roku 2000)